Maßbach steht für:
 Maßbach, Markt im Landkreis Bad Kissingen, Bayern

 Maßbach (Freisbach), rechter Zufluss des Freisbachs (zur Nahe) vor Wolfersweiler, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Maßbach oder Maß (Lauer), linker Zufluss der Lauer in Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Maßbach (Nassauer Bach), rechter Oberlauf des Nassauer Bachs (zur Tauber) bis Nassau, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Maßbach (Violenbach), rechter Zufluss des Violenbachs bei Westendorf, Stadt Melle, Kreis Osnabrück, Niedersachsen

Siehe auch:
 Masbach
 Maasbach